Wila steht für

 Wila, Ort in der Schweiz
 Wila (Mythologie), eine Figur aus der slawischen Mythologie
 Huíla, andere Schreibweise für die angolanische Provinz
 den nicht mehr verwendeten Namen für die Jäger und Sammler auf der malaiischen Halbinsel, siehe Semang
 WILA Lichttechnik, ein deutsches Unternehmen
 Wiener Literarische Anstalt (Wila), ein österreichischer Verlag von 1919 bis 1925
Siehe auch:
Vila
Willa